Cinco de Mayo (spanisch für „5. Mai“) steht für:

 Cinco de Mayo, Feiertag in Mexiko

Orte in Mexiko:
 Cinco de Mayo (Huitiupán) in Chiapas
 Cinco de Mayo (Juárez) in Chiapas
 Cinco de Mayo (Tapachula) in Chiapas
 Cinco de Mayo (Tecpatán) in Chiapas
 Cinco de Mayo (Cuencamé) in Durango
 Cinco de Mayo (Durango) im Municipio Durango
 Cinco de Mayo (Guanajuato)
 Cinco de Mayo (Nayarit)
 Cinco de Mayo (Ajalpan) in Puebla
 Cinco de Mayo (Chichiquila) in Puebla
 Cinco de Mayo (Huehuetla) in Puebla
 Cinco de Mayo (Xochiapulco) in Puebla
 Cinco de Mayo (San Luis Potosí)
 Cinco de Mayo (Ahome) in Sinaloa
 Cinco de Mayo (Guasave) in Sinaloa
 Cinco de Mayo (Navolato) in Sinaloa
 Cinco de Mayo (El Mante) in Tamaulipas
 Cinco de Mayo (Matamoros) in Tamaulipas
 Cinco de Mayo (Coatzacoalcos) in Veracruz
 Cinco de Mayo (Huatusco) in Veracruz
 Cinco de Mayo (Hueyapan de Ocampo) in Veracruz
 Cinco de Mayo (Santiago Tuxtla) in Veracruz
 Cinco de Mayo (Tecolutla) in Veracruz
 Cinco de Mayo (Tlacolulan) in Veracruz